А́алто, А́нтти:
  (род. 1975) — финский хоккеист.
 Аалто, Антти (род. 1975) — финский пловец и спортивный менеджер.
 Аалто, Антти (род. 1995) — финский прыгун на лыжах с трамплина.